«Засту́пники» — российский драматический телесериал, рассказывающий о советской судебной системе периода «застоя». Премьера первого сезона состоялась на «Первом канале» весной 2020 года, показ второго сезона начался 21 февраля 2022 года в онлайн-кинотеатрах «IVI» и «Кино1ТВ».

Сюжет 
Литературной основой сценария стала книга воспоминаний Дины Каминской «Записки адвоката», вышедшая в 1984 году. Главный герой сериала — молодой адвокат Нина Метлицкая, которая в 1966 году поступает на работу в лучшее адвокатское бюро СССР.

В ролях 
 Мари Ворожи — Нина Метлицкая
 Кирилл Гребенщиков — Борис Серебренников, муж Нины
 Никита Тарасов — Пётр Евгеньевич Масальский
 Виктория Верберг — Зоя Уманская
 Полина Лашкевич — Софа Рахлис
 Екатерина Агеева — Таня Волохова
 Ксения Савицкая — Вера Клочкова
 Александра Велескевич — Зина Прокошина, однокурсница Веры Клочковой
 Иван Василевский — Вадим Привальский
 Арина Нестерова — Ирина Пузакова
 Екатерина Волкова — Лариса Журавлёва (прототип — Валентина Малявина)
 Игорь Гордин — Олег Васильевич, председатель трибунала
 Александр Сирин — Рыбак
 Юрий Нифонтов — Илья Бруштейн
 Инга Оболдина — Нелли Рябинина, прокурор
 Борис Каморзин — Борис Борисович Кондратьев, судья
 Максим Виторган — Аркадий Неволин
 Валентин Самохин — Пётр Немзер, диссидент
 Татьяна Владимирова — Таисия Поплавская, жена священника
 Илья Исаев — Павел Иванович Юрьев, следователь
 Владислав Ветров — Сергей Геннадьевич Никитин
 Сергей Колесников — Тяжельников, министр
 Андрей Ташков — Тимченко, прокурор
 Леонид Громов — отец Веры
 Даниил Вершинин — ''Саша Мезенцев

Производство и релиз 
Сериал снимали в Москве, Подольске, Минске и Тбилиси. При работе над сценарием использовались в том числе подлинные судебные протоколы советской эпохи.

Премьера состоялась весной 2020 года на «Первом канале». После показа восьми серий из шестнадцати телеканал принял решение прервать показ, поскольку руководство посчитало фильм слишком депрессивным для показа в период самоизоляции, окончание начали показывать в качестве второго сезона 21 февраля 2022 года в онлайн-кинотеатрах IVI и «Кино1ТВ».

Критика 

Игорь Карев, «Аргументы и факты»:

Фильм получился лёгким и интересным — причём в той части, которая обычно получается самой скучной, то есть в показе судебных заседаний. Кроме того, любопытен и тот опыт, который получает молодая адвокатесса (а вместе с ней и зрители), которая с размаху влетает в советскую судебную систему и сталкивается с тем, что её выигрыш в некоторых делах возможен лишь благодаря конфликту между различными ведомствами. А в других — невозможен вовсе. Удивительно, что при всей антисоветской направленности у «Заступников» есть много общего именно с западными судебными процедуралами — и как раз потому, что продажные судьи, адвокаты и облечённые чересчур большой властью прокуроры есть и на Западе, и именно с ними сражаются в судебных поединках адвокаты из «Хорошей жены» или «Форс-мажоров».

Александр Муранов, «Zakon.ru»:

Сериал слабый, если брать юридические детали и точность воспроизведения правовых реалий того времени. В нём масса неправды: не использовали советские судьи молотки, не мог советский адвокат вскакивать и восклицать «Протестую!» и т.д. Далее, это продукт для массового зрителя, именно поэтому в нём чрезмерный упор на половую тему, на картинку главной героини и т.д. Есть и пропаганда: следователи злые, КГБ плохой, но суды-то справедливые! Хотя, безусловно, в СССР они были более справедливые, чем сегодня, на ностальгии и играют.

Андрей Архангельский, «Огонёк»:

…авторы создают по ходу ещё одну «Оттепель» (был такой нашумевший сериал на том же канале в 2013 году), то есть рисуют в целом счастливую картину советской жизни при отдельных её недостатках (в каждом доме стационарный телефон — это в середине-то 1960-х! а также собственные «Волги» у адвокатов). <…> Стоит отдельно отметить роль литературного редактора в сериале: герои тут разговаривают не на офисном волапюке 2000-х, а на удивление «правильно», в соответствии с эпохой, и это заметно по мельчайшим деталям. <…> Вероятно, телеканал вынужден сознательно упрощать характеры и ситуации, чтобы подготовить зрителя к встрече с гораздо более сложными темами, чем обычно, ведь речь в итоге будет идти о тех, кто боролся «за вашу и нашу свободу». В прежних сериалах о том времени диссиденты обычно выглядели жалко и комично (разве что за исключением сериала «Однажды в Ростове», 2012). Но здесь это явно не так. А то, что авторы взялись за не самую «народную тему», делает им честь.

Лариса Малюкова, «Новая газета»:

На «Первом канале» неожиданное, и, что-то подсказывает, временное потепление… <…> Уже в первых сериях много перекличек с происходящим сегодня. Подложенные доказательства вины, фейковые свидетели, обвинения непутёвого мальчишки в антисоветской (считай, антигосударственной) деятельности. Да и сам суд похож на цирк с дрессированными обезьянками, «только в конце кого-то убивают». <…> Вот поэтому, несмотря на недостатки (к примеру, гэбэшные топтуны в шляпах и плащах с поднятыми воротниками выглядят как фэбээровцы), фильм рекомендуем к просмотру.

Примечания 

Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы продюсерской компании «Среда»
Биографические телесериалы России
Драматические телесериалы России
Телесериалы Первого канала
Экранизации автобиографических произведений
Телесериалы на русском языке